Moscatel puede referirse a:

 la uva moscatel, una familia de variedades empleadas en vitivinicultura;
 el vino moscatel (o «moscato»), un vino procedente de la uva moscatel.